En algèbre un polynôme primitif est, selon le contexte :
 dans un anneau unitaire commutatif, un polynôme dont les coefficients sont premiers entre eux (voir Lemme de Gauss (polynômes)) ;
 dans un corps fini, le polynôme minimal d'un générateur du groupe multiplicatif de ce corps, appelé élément primitif du corps.

Primitif